Opera comique kan med let forskellige stavemåder referere til:

 Opéra-Comique, et operahus i Paris etableret 1714 for at tilbyde fransk opera et alternativ til den italienske opera som dominerede på kontinentet.
 Opera Comique, et operahus i London i slutningen af 1800-tallet hvor mange af Gilbert og Sullivans operetter havde premiere.
 Opéra-comique eller Opéra comique, en operagenre, en fransk betegnelse for lette komiske operaer af lystspilkarakter.